Avio steht für:

 Avio S.p.A., ein italienisches Raumfahrtunternehmen.
 Avio Aero, ein italienischer Triebwerkshersteller 
 Avio, eine Gemeinde in der Provinz Trient in Italien

Avio ist der Name von:

 Ludovico Avio (1932–1996), argentinischer Fußballspieler